A Brădești több falu román neve Romániában.

 Brădești, községközpont Dolj megyében
 Brădești, Vaslui megye, Vinderei község
 Fenyéd, községközpont Hargita megyében
 Fenyősremete, Fehér megye, Remete község

Egyéb
 Brădeștii Bătrâni, Dolj megye, Brădești község